Be 4/4 steht für folgende Schweizer Schienenfahrzeuge:

Triebwagen von Eisenbahnen:
 Be 4/4  der Chemins de fer du Jura, der Montreux-Berner Oberland-Bahn, der Transports de la région Morges–Bière–Cossonay und der Travys, siehe Stadler Westschweizer Meterspurzüge
 Be 4/4 der Chemins de fer fribourgeois Gruyère–Fribourg–Morat, der Chemins de fer des Montagnes Neuchâteloises und der Chemin de fer Nyon–Saint-Cergue–Morez, siehe ACMV Westschweizer Meterspurtriebwagen
 Be 4/4 der Chemin de fer Bière–Apples–Morges und der Chemin de fer Yverdon–Ste-Croix, siehe ACMV Be 4/4
 Be 4/4 der Rhätischen Bahn, siehe RhB Be 4/4
 Be 4/4 der BLS-Gruppe, siehe BLS Ce 4/4
 Be 4/4 der Bremgarten-Dietikon-Bahn, siehe BD Ce 4/4 6–8
 Be 4/4 204–206 der Frauenfeld-Wil-Bahn siehe BD Ce 4/4 6–8
 Be 4/4 11–15 der Frauenfeld-Wil-Bahn, siehe FW Be 4/4 11–15
 Be 4/4 201, 203 der Frauenfeld-Wil-Bahn, siehe FW BC 2/4
 Be 4/4 8 der Meiringen-Innertkirchen-Bahn, siehe MIB Be 4/4 8

Lokomotiven:
 SAAS Be 4/4 der Bodensee-Toggenburg-Bahn und der EBT-Gruppe 
 SBB Be 4/4 der Schweizerischen Bundesbahnen

Triebwagen von Straßenbahnen:
 Be 4/4, siehe Schweizer Standardwagen
 BVB Be 4/4 401–476 der Basler Verkehrs-Betriebe
 BVB Be 4/4 477–502 der Basler Verkehrs-Betriebe

Siehe auch:
 VBZ Be 4/4, Tramtypen der Verkehrsbetriebe Zürich